Aguer puede referirse a:

 a   Héctor Rubén Aguer, un arzobispo argentino nacido en 1943, 
 a   Constante José Aguer un poeta y compositor argentino (1918-2010) o
 al  Cabo de Aguer un accidente geográfico de la costa atlántica de Marruecos.